Chiyoda (千代田) er et flertydigt japansk ord der betyder mark gennem tusinde af år og kan henvise til:
 Chiyoda, Gunma, Japan
 Chiyoda, Hiroshima, Japan
 Chiyoda, Ibaraki, Japan
 Chiyoda, Saga, Japan
 Chiyoda, Tokyo, et af Tokyos bydistrikter
 Chiyoda, Chiyoda, Tokyo, en bydel i Chiyoda-byddistriktet i Tokyo
 Chiyoda Corporation, Japan – en ingeniørvirksomhed i olie- og gasindustrien.